Adolf II van der Mark (graaf), graaf van Mark (1328-1347)
 Adolf III van der Mark, graaf van Mark (1391-1393), als Adolf II van der Mark prinsbisschop van Keulen (1363)